Вязовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вязовщина — деревня, Камайский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Вязовщина — деревня, Плещеницкий сельсовет, Логойский район, Минская область
 Вязовщина — деревня, Ильянский сельский совет, Вилейский район, Минская область

Примечания